Landtagswahlkreis 120 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Soest II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Hagen II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Arnsberg (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Hagen-West (1947 bis 1962)